Roman Bečvář ist der Name folgender Personen:

* Roman Bečvář (Handballspieler, 1966) (* 1966), tschechoslowakischer Handballspieler
 Roman Bečvář (Handballspieler, 1989) (* 1989), tschechischer Handballspieler